En deportes, hay varios equipos conocidos como los Diablos Rojos incluyendo a:

Los Diablos Rojos del México, un equipo de la Liga Mexicana de Béisbol.
Los Diablos Rojos Universitarios de Tepic, un equipo de béisbol de la Liga de Béisbol del Noroeste de México.
El Club Deportivo Diablos Rojos, un club de fútbol de Perú, conocidos como “Diablos Rojos de Juliaca”.
Los Diablos Rojos del México (LIM), un equipo de béisbol de la Liga Invernal Mexicana.
Los Diablos Rojos Club de Fútbol un equipo de fútbol de San Pablo de Heredia, Costa Rica.
Los Diablos Rojos de Toluca, un equipo del fútbol profesional de la Primera División de México.